święty Paladiusz
 Saint-Palais (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Palais (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Palais (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Palais (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym